The Silent Scream ist der englische Originaltitel

 eines „Pro-Life“-Films von 1984: Der stumme Schrei
 eines Horrorfilms von 1980: Psychock